Der Rajon Pischtschanka (ukrainisch /; russisch /) war eine administrative Einheit in der Oblast Winnyzja im Südwesten der Ukraine. Das Zentrum des Rajons war die Siedlung städtischen Typs Pischtschanka, die Einwohner verteilten sich auf zwei Siedlungen städtischen Typs, 19 Dörfer sowie 8 Ansiedlungen.

Geographie 
Der Rajon lag im Süden der Oblast Winnyzja, er grenzte im Nordwesten an den Rajon Kryschopil, im Nordosten auf einem kurzen Stück an den Rajon Trostjanez, im Osten an den Rajon Tschetschelnyk, im Südosten an den Rajon Kodyma (in der Oblast Odessa), im Süden und Westen an Moldawien bzw. Transnistrien (Rajon Rybniza) sowie im Westen an den Rajon Jampil. Durch das stark bewaldete ehemalige Rajonsgebiet fließen mehrere kleine Flüsse wie die Kamjanka, die Oknyzja oder der Sawran. Das Gebiet liegt im Südosten der Podolischen Platte und ist leicht hügelig mit Höhenlagen zwischen 150 und 300 Metern.

Geschichte 
Der Rajon entstand 1923, seit 1991 ist er Teil der heutigen Ukraine.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Tultschyn.

Administrative Gliederung

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks

Einzelnachweise 

Pischtschanka
Rajon Tultschyn
Aufgelöst 2020